Greatest Hits Vol.1 — сборник хитов американской рок-группы Korn, выпущенный 5 октября  и проданный тиражом в США около  копий альбома и около  копий за пределами США.

Greatest Hits Vol.1 последний альбом с участием одного из основателей группы гитариста Брайна «Хэда» Вэлча. Альбом содержал подборку лучших песен за десятилетнюю карьеру группы. Также на диске было два, ранее не изданных, трека. Первый трек — кавер-версия песни Cameo «Word Up!». Второй трек представлял собой компиляцию всех трёх частей «Another Brick in the Wall» и «Goodbye Cruel World» Pink Floyd.

Альбом стартовал на четвёртом месте в Billboard 200 и достиг статуса платинового диска по версии RIAA.

Список композиций 
Автор всех треков, кроме отмеченных, — Korn.

Диск № 1

Диск № 2 (DVD): Live at CBGB’s

Чарты

Примечания 

2004
Сборники Epic Records
Концертные альбомы Epic Records
Альбомы Immortal Records
Сборники на английском языке
Концертное видео
Альбомы ню-метала
Альбомы дарк-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний